Васи́лий Бала́ндин:
 Баландин, Василий Максимович (1920—1988) — Герой Советского Союза.
 Баландин, Василий Петрович (1904—1973) — организатор авиационной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.